Il doppio del Paris Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolas Escudé e Fabrice Santoro erano i detentori del titolo, ma solo Santoro ha partecipato in coppia con Michaël Llodra.

Llodra e Santoro hanno perso in finale 6–3, 1–6, 6–3 contro Wayne Arthurs e Paul Hanley.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinale)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Paris Masters 2003
ATP Tour 2003